Svarta rosor kan syfta på följande filmer:

 Svarta rosor (1921), USA, originaltitel Black Roses
 Svarta rosor (1932), Sverige, regi Gustaf Molander
 Svarta rosor (1935), Tyskland, originaltitel Schwarze Rosen
 Svarta rosor (1945), Sverige, regi Rune Carlsten

Se även
 Black Roses